Grigorij Petrovič Volkonskij (1808-1882) – diplomatico russo
 Grigorij Semënovič Volkonskij (1742-1824) – generale russo